La révérence est un respect profond, une vénération.
 La révérence est un geste de salutation.
 Reverence est le titre d'un mini-CD d'Emperor (1997).
 Reverence est le titre du second album solo de Richard Bona sorti en 2001.